Hufeland ist der Name von
 Johann Friedrich Hufeland (1730–1787), deutscher Arzt, Leibarzt der Herzogin Anna Amalia, Vater von Christoph Wilhelm Hufeland
 Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836), deutscher Mediziner, Herausgeber und königlicher Leibarzt
 Friedrich Hufeland (1774–1839), deutscher Mediziner
 Gottlieb Hufeland (1760–1817), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Hufelandstraße in Berlin-Prenzlauer Berg
 Hufeland-Preis, ein deutscher Medizinpreis, gestiftet von der Deutschen Ärzteversicherung
 Hufeland-Medaille (DDR), eine staatliche Auszeichnung der DDR im Gesundheits- und Sozialwesen